Национа́льная ассамбле́я () — нижняя палата Парламента Камбоджи.

История 
1 сентября 1946 года в Камбодже прошли первые выборы в истории, на которых демократы получили большинство мест в законодательном органе.
6 мая 1947 года - Камбоджа была провозглашена конституционной монархией.

Требования к кандидату в депутаты 
Согласно статье 76 Конституции Камбоджи от 1993 года кандидат должен:
 Быть гражданином Камбоджи с рождения
 Быть старше двадцати пяти лет
 Состоять в реестре избирателей

Комитеты Национальной ассамблеи 
 Комитет по правам человека
 Комитет по экономике, финансам, банковской и аудиторской деятельности
 Комитет по планированию, инвестициям, сельскому хозяйству, развитию сельских районов, охраны окружающей среды и водных ресурсов
 Комитет по внутренним делам, национальной обороне, и гражданской службе
 Комитет по иностранным делам, международному сотрудничеству и СМИ 
 Комитет по законодательству и юстиции
 Комитет по делам образования, молодежи, спорта, делам религий, культуры и туризма
 Комитет по вопросам здравоохранения, социального обеспечения ветеранов, реабилитации молодежи, труда, профессиональной подготовки и по делам женщин
 Комитет по общественным работам, транспорту, связи, почте, промышленности, торговле, землеустройстве, градостроительстве и строительстве
 Комитет по расследованию и борьбе с коррупцией

Примечания 

Камбоджа 
Парламент Камбоджи
Политика Камбоджи